El término Solís puede referirse a:

Personas 
Solís, apellido
Juan Díaz de Solís, navegante y explorador español.
Marco Antonio Solís, cantante y compositor mexicano.
Javier Solís, cantante y actor mexicano.
Mauricio Solís, futbolista costarricense.
Ottón Solís, político costarricense.
Ramón Solís, escritor español.
Juan de Solís, escultor español del siglo XVII.
Juan de Solís, pintor español del siglo XVII.
Miguel Solís Cuetos, militar español del siglo XIX.
José Solís, político español.
Isidro Solís, político chileno.
Rafael Solís, militar argentino.

Geografía 
Solís, una parroquia en el concejo de Corvera, Principado de Asturias (España).
Solís, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Solis, lugar designado en el censo estadounidense en Texas.
Arroyo Solís Grande, arroyo de Uruguay.
Arroyo Solís Chico, arroyo en el departamento de Canelones, Uruguay.
Plaza Solís, espacio verde de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Bajo Solís, comunidad del distrito de Tolé, Chiriquí, Panamá.
Balneario Solís, una población costera de veraneo, en el departamento de Maldonado, Uruguay.
Pueblo Solís, también conocido como Solís Grande, localidad del departamento de Maldonado, Uruguay.
Solís de Mataojo, localidad del departamento de Lavalleja, Uruguay.
Municipio de Solís de Mataojo, municipio que incluye a la anterior localidad.

Otros 
Teatro Solís, teatro lírico de la ciudad de Montevideo.